Eisenbahnunfall von Ludhiana steht für:

 Eisenbahnunfall von Ludhiana (1907)
 Eisenbahnunfall von Ludhiana (2003)